Ковы́лина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Ковылина, Екатерина Александровна (род. 1991) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Ковылина, Елена Евгеньевна (род. 1971) — российская художница.
 Ковылина, Татьяна (род. 1981) — российская топ-модель.